Флаг муниципального образования Бо́рский сельсовет Туруханского муниципального района Красноярского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 28 декабря 2010 года и 29 марта 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6778.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, волнообразно разделённое на две, в соотношении 2:3, горизонтальные полосы — голубую и белую, и воспроизводящее фигуры из герба поселения: на голубой полосе белые распахнутые крылья, а на белой полосе — три зелёные сосны, стоящие в ряд».

Символика 
Флаг составлен на основании герба Борского сельсовета по правилам и соответствующим традициям геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Земли Борского сельсовета раскинулись на бескрайних северных просторах, символически отображённых на флаге сельсовета белым цветом.

Основное богатство этих мест — сосновые и еловые боры, дающие людям древесину и дикоросы (грибы, ягоды, орехи), птицу и зверя. Три сосны (символ бора) — гласный символ названия Борского сельсовета. Сосна — символ неувядающей жизни, бессмертия, постоянства.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Примечания 

Флаги с изображением крыла
Флаги с изображением сосны